saint-aubinois – abitanti di Saint-Aubin (Svizzera)
saint-aubinois – abitanti di Saint-Aubin-de-Luigné